Siattut bezeichnet:
 Siattut (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Siattut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland